По способу обнаружения метеориты делят на находки и падения. Находками называют метеориты, которые были найдены на поверхности Земли, но падение которых не наблюдалось, а падениями — такие метеориты, падение которых наблюдалось и которые были найдены вскоре после их падения.

К настоящему времени зарегистрировано более тысячи падений метеоритов. В этот список включены только падения, то есть те метеориты, прохождение которых через атмосферу Земли зафиксировано наблюдателями или автоматизированной техникой.

Научный интерес 
Наблюдение за падениями метеоритов интересно по нескольким причинам.

Материал упавшего метеорита не подвергался длительному воздействию земной эрозии, что делает его важным объектом научных исследований. Исторически сложилось, что именно упавшие метеориты были наиболее убедительными доказательствами их неземного происхождения. Кроме того, обнаружение метеоритов, падение которых зафиксировано, позволяет создать более репрезентативную выборку типов метеоритов, падавших на Землю. Например, железные метеориты слабее подвергаются эрозии и легче идентифицируются как необычные объекты, по сравнению с другими типами метеоритов. Это можно объяснить более высокой долей железных метеоритов среди найденных, чье падение не наблюдалось (6,7 %), чем среди тех, чье падение наблюдалось (4,4 %).

На октябрь 2016 года в Meteoritical Bulletin Database было зафиксировано 1151 официально подтверждённое падение и 1297 падений всего.

Статистика по декадам:

Список падавших метеоритов

Крупнейшие наблюдавшиеся метеориты 
Большинство наблюдавшихся метеоритов имеют малый вес в пределах нескольких килограммов, лишь небольшое их количество достигает 100 и более килограммов. Наиболее крупные метеориты, массой более 1 тонны, представлены в данном списке.

Старейшие наблюдавшиеся метеориты 
Немецкий физик Эрнст Хладни, иногда называемый отцом метеоритики, был первым, кто опубликовал (в 1794 году) идею, что метеориты — это породы из космоса. К тому времени уже было несколько упоминаний о падении метеоритов, и один из самых ранних — это Aegospotami, метеорит, упавший в 467 г. до н. э.

Ниже приведён список метеоритов, падение которых наблюдалось до 1600 года. Тем не менее, только некоторые из них документально подтверждены.

Новейшие наблюдавшиеся метеориты 
Здесь представлен список падения метеоритов, зафиксированных с 2010 года. Так как ежегодно происходят новые падения метеоритов этот список может быть неполным.

Прочие наблюдавшиеся метеориты 
Ниже представлен список метеоритов, наблюдавшихся с 1600 по 2009 год. Всего в список включено 1196 метеоритов, включая неподтвержденные и псевдометеориты.

Примечания

Ссылки 
 7 самых известных метеоритов на Земле на сайте NG Россия, 2015.

Метеориты
Списки метеоритов
Планетология